Britomartis är ett släkte av fjärilar. Britomartis ingår i familjen juvelvingar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
Britomartis